Simon Mária
 Simon Mária (1960) síelő
 Simon Mária (1970) tornász

hasonló nevűek
 Simon Marcsa (1882–1954) színésznő
 Simon Mária Anna (1920–1968) könyvtáros
 Simon Mária Etelka (1898–1944) iskolanővér, vértanú
 Simon Mari (1958–2021) színésznő